Raoul Anthony (1874–1941) francia orvos, antropológus
Raoul Anthony (?– ) színész